Пала́ш ( [] ←  «меч; кинжал») — рубяще-колющее клинковое холодное оружие с широким к концу, прямым и длинным (до 100 см) клинком, который может иметь двустороннюю (ранние образцы), но чаще — одностороннюю или полуторную заточку, со сложным эфесом; прямая сабля.

В знаменитом произведении В. И. Даля:

Пала́ш м. меч наших времен, в тяжелой коннице; прямая и широкая сабля, двулезая к концу. Пала́шник — воин тяжёлой конницы и пала́шный мастер.

Государственный стандарт даёт более широкое определение, лишь на основе длины и характера заточки клинка и безотносительно типа эфеса:

Контактное клинковое рубящее и колющее оружие с длинным прямым однолезвийным клинком.

Такое же понимание палаша в широком смысле, как правило, используется и в современном российском оружиеведении. Происходит от рубящего меча. Сочетает в себе качества меча и сабли. По сравнению с мечом палаш имеет развитую гарду, обычно включающую в себя чашку и защитные дужки. Отличие палаша от шпаги состоит в более тяжёлом клинке, имеющем большую ширину и толщину.

Палаш на Востоке и в Азии 

Оружие, происходящее от менее специализированных рубящих мечей и обладающее всеми признаками палаша — длинный прямой однолезвийный клинок и, часто, изогнутая рукоять — является традиционным для Восточной и Центральной Азии; в частности, в XIII—XIV веках оно имело широкое распространение среди татаро-монголов. Однолезвийные палаши в конном бою имели преимущество перед обоюдоострыми мечами за счёт меньшего веса, а также были проще и дешевле в производстве.

Индия 
В северо-восточной Индии была широко распространена разновидность палашей с названием Кунда (Кханда). Их стальные или булатные клинки длиной около 80 см, как правило, прямые, однолезвийные, отковываются с некоторым расширением к концу, который имеет овальную форму. Металлическая рукоять имеет сильную защиту руки в виде небольшой верхней и большой нижней чаш, соединённых между собой широкой дужкой. Черен рукоятки, нижняя чаша и дужка изнутри отделаны тканью. Широкие ножны таких палашей обычно изготавливаются из дерева и обтягиваются ценными сортами тканей.

В позднем Средневековье в Индии получил распространение фиранги — палаш с клинком полуторной заточки с корзинчатым эфесом и шипом на конце черена.

Средняя Азия 
В Азии встречался казахский палаш (полусабля) под названием селебе.

Палаш на Кавказе 

Палаши были распространены прежде всего на Кавказе и в ближневосточных странах. У всех восточных палашей эфес обычно симметричный со слабой защитой руки, часто это только крестовина с дугой. Наиболее известны хевсурские палаши (франгули или франкский меч), с ножнами и рукоятями, окованными железными или латунными пластинами, украшенными в традиционном кавказском стиле. Иногда палаши хевсурских мастеров снабжены обычными кинжальными рукоятями. В Грузии использовались палаши с рукоятями, напоминающими шашечные, сохранившиеся экземпляры датируются XVIII—XIX веками.

Палаш в Западной Европе

Появление 
Во второй половине XVI столетия венгерские гусары начинают применять крепящееся у седла оружие с прямым клинком, служившее (подобно кончару) дополнением к сабле. Рукоятка этого оружия напоминала сабельную и была слегка изогнута.

В конце XVI — начале XVII веков, когда в Западной Европе появляются регулярные части кирасиров — тяжёлой кавалерии, всадники которой были защищены металлическими доспехами, хотя и более лёгкими по сравнению с рыцарями предыдущих эпох, они начинают использовать подобное оружие. Непременной частью снаряжения тяжёлой кавалерии были металлические нагрудники — кирасы. Эффективным против такого металлического доспеха мог быть только тяжёлый и длинный клинок, такой как палаш.

В конце XVI века в Шотландии появился и позднее получил распространение во всей Великобритании так называемый шотландский палаш, иначе (ошибочно) называемый клеймор. Это меч длиной 75—90 см с односторонней или двусторонней заточкой, весом от 0,9 до 2,5 кг, с довольно широким лезвием. Сильно развитая гарда типа «корзины с большим количеством ветвей» была разработана для защиты руки в бою. Внутренняя поверхность корзины иногда отделывалась кожей, иногда внутри корзины была бархатная прокладка (часто красная). На эфесе или навершии были дополнительные декоративные кисточки, головка могла иметь украшение из конского волоса. Как и его итальянский прототип скьявона (чиавана), шотландский палаш обычно использовался со щитом круглой формы.

Распространение 
Западноевропейский палаш развился из тяжёлой кавалерийской седельной шпаги. Первые образцы палаша носили название валлонской шпаги. Палаш, распространившийся в континентальных странах Западной Европы, отличался асимметричным эфесом с сильно развитой защитой руки в виде крестовины или чаши с целой системой дужек.

В XVII веке происходила постепенная унификация палашей в кавалерии европейских армий. На вооружение принимались единые образцы оружия сначала для отдельных полков, а затем и для каждого вида кавалерии. Палашами вооружались прежде всего кирасирские и драгунские полки.

В XVI—XIX веках моряками абордажных команд часто использовался скаллоп (дузегги) — разновидность палаша с гардой в виде раковины.

Обоюдоострая форма клинка сохранялась почти во всех армиях до середины XVIII века, потом она стала вытесняться клинком с одним лезвием и тупым обухом. В начале XIX века клинки палашей повсеместно становятся однолезвийными, по-прежнему оставаясь достаточно мощными и широкими.

Палаш в Восточной Европе

Появление 
Наистарейшие образцы палашей были найдены в протоболгарских некрополях с начала V века в Северном Причерноморье, включая знаменитый золотой палаш Кубрата, правителя Великой Болгарии. Также палаши использовали ранние авары, хазары и аланы. В Волжской Булгарии продолжили традицию использования палашей пришедшую с причерноморья, наряду уже с саблями.

Палаш в Российской империи

Первые сведения 
Палаш появился в России приблизительно в конце XVI века, по-видимому, вместе с принимаемыми на русскую службу иноземными офицерами.

В России рукояти у ранних палашей наклонные, наиболее удобные для рубки с коня, крестовины или прямые, или же с опущенными к лезвиям концами.

К самым ранним из сохранившихся русских палашей относится палаш князя М. В. Скопина-Шуйского, с 1647 года сначала хранившийся в Соловецком монастыре, а сейчас находящийся в Государственном Историческом музее в Москве. Его клинок прямой, обоюдоострый, гладкий. Рукоять наклонная, крестовина с опущенными к лезвиям концами имеет перекрестье. Оправа рукояти серебряная, золочёная, чеканная, украшенная крупной бирюзой, в набалдашник вставлен тёмный гранат. Ножны обтянуты алым бархатом, устье наконечника и четыре обоймицы серебряные, чеканные, украшенные так же как и оправа рукояти бирюзой. У ножен два серебряных кольца для пояса, расположенных с одной стороны. Оправа в восточном стиле. Общая длина 99 см, длина клинка 86 см, ширина клинка у пяты 4,3 см.

Массовое распространение 
Как массовый образец вооружения, изготовлявшийся заводским способом, палаш утвердился в России при Петре I, при создании драгунских полков в первой четверти XVIII века. Палаши изготовлялись не только в России, но и ввозились из-за границы, преимущественно из немецкого города Золингена. С 1730-х годов палаши становятся оружием кирасирских полков. Тяжёлую кавалерию в XVIII веке составляли также конногренадеры и карабинеры. Драгуны имели на вооружении палаши до 1817 года, некоторое время ими была вооружена конная артиллерия.

Палаш, с прямым обоюдоострым клинком, около 1 аршина 3 вершков (85 см) длиной, с эфесом, имевшим чашку или решетку для прикрытия кисти руки, составлял оружие драгун, кирасир и частью гусаров, также лейб-гвардии конного полка и лейб-кампании, а в 1763 году был дан и карабинерным полкам.

К середине XVIII века русский палаш постепенно становился однолезвийным с обухом. При Екатерине Великой на палашах гравируется вензель «Е II» (Екатерина II) под короной. Ножны русских палашей того времени были кожаные или деревянные, покрытые кожей. Металлический прибор был простым (устье, гайки с кольцами для портупеи, наконечник) или, будучи прорезным, покрывал почти всю поверхность ножен. С 1810 года ножны палаша становятся только металлическими, за исключением кожаных ножен морского палаша образца 1856 года.

В XVIII веке в русской армии различались армейские и гвардейские, солдатские и офицерские, кирасирские, драгунские и карабинерные палаши; общим для них был широкий, длинный и тяжелый клинок, а отличались они формой эфеса и ножен. Рукоять прикрывалась различным сочетанием изогнутых дужек, решёток, щитков гарды, в её основании находилась чашка, плоская или выгнутая, иногда из двух овальных пластин. Головки на рукояти были круглые, сплющенные или в виде орлиной или львиной головы. Ножны обтягивались кожей, оправлялись в широкие металлические обоймицы или оковывались металлом с фигурными прорезями и гребнем на конце. В XIX веке эфесы упрощаются и унифицируются, проще становятся и металлические ножны.

Расцвет и выход из употребления 
К началу XIX века на вооружении Русских гвардии и армии было несколько образцов палашей: гвардейские кирасирские палаши, армейские кирасирские палаши, драгунские палаши (за исключением драгун на Кавказе, которые вооружались саблями). Конная артиллерия также имела особые конно-артиллерийские палаши. Палаши были также оружием кавалергардов. Носили их и жандармы (до 1826 года).

Клинки русских палашей с первого десятилетия XIX века были только однолезвийными. В первой трети XIX века были унифицированы различные типы палашей: драгунский образца 1806 года, кирасирский образца 1810 года и заменивший его кирасирский образца 1826 года. Палаши были на вооружении кирасир до переформирования их в драгуны в 1881 году, после чего палаши остались только в некоторых воинских частях в качестве парадного оружия.

На конец XIX столетия Палаши были сняты с боевого вооружения и заменены шашкой, но оставлены только в 1-й гвардейской кавалерийской дивизии, для употребления в мирное время.

Морской (абордажный) палаш 

Морской палаш использовался с XVI века в качестве абордажного оружия. 

Абордажный палаш — длинноклинковое рубяще-колющее оружие с прямым широким клинком без долов, имеющим одностороннюю или полуторную заточку. Рукоять деревянная или металлическая с гардой типа дужка, крестовина, щиток. В отличие от строевых палашей, которые имели металлические или деревянные ножны, ножны для абордажного палаша обычно были кожаными. Длина клинка составляла до 80 см, ширина — около 4 см.

В наше время 
В настоящее время палаш является парадным оружием для ассистентов при знамени в военно-морском флоте России.

См. также 
 Шотландский палаш
 Холодное оружие
 Атилл

Примечания

Литература 
 Б. Г. Трубников, «Холодное Оружие»
 В. Н. Попенко, «Холодное оружие. Энциклопедический словарь», АСТ, Астрель, 2007 г., ISBN 978-5-17-027396-6
 

Клинковое оружие
Холодное оружие по алфавиту